Institut für Klima und Energie bezeichnet folgende Oragisationen: